Грюнвальд () — фамилия и топоним, означающие в переводе «зеленый лес».

Фамилия 
 Грюнвальд, Альфред (1884—1951) — австрийский и американский либреттист, писатель, поэт.
 Грюнвальд, Карл (1899—1964) — австрийский коллекционер картин, обладатель крупнейшей коллекции импрессионистов.
 Грюнвальд, Мориц Оттович (1827—1873) — немецкий и российский геолог и палеонтолог.
 Грюнвальд, Мортен (1934—2018) — датский актёр и театральный режиссёр.
 Грюнвальд, Паскаль (род. 1982) — австрийский футболист, вратарь венской «Аустрии» и национальной сборной.

Топоним 
 Грюнвальд () — коммуна в Германии, в федеральной земле Бавария.
 Грюнвальд — село в Острудском повете Варминско-Мазурского воеводства, центр гмины Грунвальд, Польша.
 Грюнвальд-Айген () — посёлок в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.
 Грюнвальд () — старинный замок в Германии, в федеральной земле Бавария.

Другое 
 Грюнвальд — клуб по хоккею на траве из Познани.
 Грюнвальд — флорбольный клуб из Минска.
 Партизанская бригада «Грюнвальд» — польское партизанское соединение, действовавшее в течение 1944 года.
 Патриотическое объединение «Грюнвальд» — польская национал-коммунистическая организация 1981—1995 годов.

См. также 
 Груневальд
 Грюнвальдская битва
 Орден «Крест Грюнвальда»